Осада Каменца (1228) — неудачная осада Каменца киевско-черниговско-пинско-половецкой коалицией.
 Осада Каменца (1236) — неудачная осада Каменца галицкими боярами и болоховцами.

Осады по городам